Christophe Delord (né en 1971), directeur de production français
Elric Delord (né en 1982), entraîneur français de basket-ball
Françoise Delord (1940-2021), fondatrice du ZooParc de Beauval
Jacqueline Delord (née en 1970), nageuse française
Jacques Delord (1928-2006), prestidigitateur français
Paul Delord (1808-1883), magistrat et homme politique français
Philadelphe Delord (1869-1947), pasteur français
Taxile Delord (1815-1877), journaliste et homme politique français